Wolframoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen zwischen Wolfram und Sauerstoff:

 Wolfram(III)-oxid, W2O3
 Wolfram(IV)-oxid, WO2
 Wolfram(VI)-oxid, WO3